Niskansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niskansaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Niskansaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar